Garba peut faire référence à : 
 Garba, plat ivoirien cuisiné avec du poisson fris et de l'Attiéké.
 Garba, danse indienne
 Garba, ancien diocèse de Numidie

Voir aussi 
 Ibrahima Momodou Garba-Jahumpa (1912-1994), homme politique, enseignant et un syndicaliste
 Bala Garba Jahumpa (1958- ), homme politique gambien